Dipassalus (Дипасалус — „двоструки клин”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Epoicotheriidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Понашање и палеоекологија 
Врста Dipassalus oryctes је настањивала плавне равнице и копнене екосистеме Сјеверне Америке.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Dipassalus.

Временска распрострањенст рода Dipassalus унутар породице Epoicotheriidae

Види још 
 Класификација сисара
 Epoicotheriidae

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Северне Америке